Жемчужная рыба:
 неформальное название (по ) рыбы семейства Карапусовые.
 Жемчужный гурами — аквариумная рыбка.
 Жемчужная цихлида — аквариумная рыбка.